Red Hat Enterprise Linux — дистрибутив Linux компании Red Hat.

Данный дистрибутив позиционируется для корпоративного использования. Новые версии выходят с периодичностью около 3 лет.

Основная особенность дистрибутива — наличие коммерческой поддержки на протяжении 10 лет, с возможностью продления до 13 лет. Многие производители программного и аппаратного обеспечения включили RHEL в число поддерживаемых ими дистрибутивов Linux.

Другие особенности дистрибутива:
 Отсутствие поддержки DivX (по лицензионным соображениям)
 Платный доступ к бинарным пакетам обновлений (исходные коды доступны только подписчикам)

История версий 

Условные обозначения:

Фазы поддержки (до RHEL 8):
 Фаза поддержки 1. Пять с половиной лет выпускаются обновления с исправлением ошибок и проблем безопасности, реализацией поддержки нового оборудования и добавлением новых возможностей.
 Фаза поддержки 2. В течение года выпускаются исправления серьёзных ошибок и проблем безопасности, ограниченно добавляется поддержка нового оборудования. Портирование новшеств и расширение возможностей программ не производится. Прекращается формирование установочных образов.
 Фаза поддержки 3. Заключительные три с половиной года выпускаются только обновления критических проблем безопасности и важных ошибок. Выпуск субрелизов (RHEL x.y) с исправлениями прекращается.
 Расширенная фаза предусматривает только доступ к ранее опубликованным пакетам и документации в течение трёх лет после официального прекращения поддержки.

Фазы поддержки (начиная с RHEL 8):
 Полная поддержка. Пять лет выпускаются обновления с исправлением ошибок и проблем безопасности, реализацией поддержки нового оборудования и добавлением новых возможностей.
 Техническая поддержки. Пять лет портирование новшеств и расширение возможностей программ не производится, выпускаются только обновления критических проблем безопасности и важных ошибок. Выпуск субрелизов (RHEL x.y) с исправлениями прекращается.
 Расширенная фаза предусматривает только доступ к ранее опубликованным пакетам и документации в течение двух лет после официального прекращения поддержки.

Изменения в Red Hat Enterprise Linux 5 
 переход с Linux-ядра версии 2.6.9 на 2.6.18
 появление поддержки системы виртуализации Xen
 интеграция ПО для организации кластера высокой доступности Red Hat cluster suite
 поддержка дисковых массивов iSCSI
 поддержка InfiniBand с Remote Direct Memory Access (RDMA)
 появление утилиты сбора информации о системе SystemTap и приложения для системного мониторинга Frysk
 поддержка 4-ядерных процессоров X86-64.

Изменения Red Hat Enterprise Linux 6 
 Основан на Fedora 12 и ядре Linux 2.6.32
 Cистема инициализации upstart
 MTA по умолчанию postfix
 ext4 В качестве файловой системы по умолчанию
 Всесторонняя поддержка виртуализации KVM и менеджер KSM
 Включён планировщик CFS
 Возможность горячего добавление устройств PCIe и оперативной памяти;

Изменения в Red Hat Enterprise Linux 7 

 Релиз основан на Fedora 19
 Основан на версии ядра 3.10, с поддержкой kpatch, сжатия swap
 zero-copy в сетевых операциях
 Virtio-scsi — новый слой блочных устройств (папье-маше из блочных устройств)
 Добавление AutoNuma/SchedNuma в планировщик для лучшей поддержки Numa
 Поддержка multiqueue сетевыми интерфейсами
 Система инициализации systemd с поддержкой cgroups
 Полная поддержка LXC и системы управления Docker
 Доступна загрузка с btrfs и полная поддержка pNFS
 Горячее подключение памяти и процессоров к гостевым системам. Поддержка USB 3.0 для гостевых систем. А также поддержка последних версий Microsoft Windows, в том числе 8, 8.1, 2012, 2012 R2, в качестве гостевой системы.
 XFS в качестве файловой системы по умолчанию
 Новая служба межсетевого экрана firewalld
 Samba 4.1 с поддержкой протокола SMB3

Изменения в Red Hat Enterprise Linux 8 
 Релиз на Fedora 28.
 Wayland теперь является протоколом по умолчанию для рабочей среды GNOME.
 Application Streams — система поставки разных версий программного обеспечения (в виде модулей и rpm-пакетов).
 YUMv4 — новая версия пакетного менеджера теперь базируется на технологиях DNF и поддерживает работу с модульным программным обеспечением.
 Поддержка шифрования LUKS2 установщиком Anaconda по умолчанию.
 Криптографические правила применены по умолчанию. Доступна поддержка протоколов TLS 1.2 и 1.3, IKEv2, SSH2.
 nftables теперь поставляется по умолчанию вместо iptables.
 Добавлена страница настройки файрволла в Cockpit (веб-интерфейс для администрирования сервера).

Жизненный цикл версии 
Жизненный цикл версий Red Hat Enterprise Linux составляет не менее семи лет для версий 3 и 4, для более поздних версий, таких как 5, 6 и 7, поддержка составляет 10 лет. Жизненный цикл включает в себя несколько фаз различной длины с разной степенью поддержки. В первой фазе («Фаза поддержки 1»), Red Hat обеспечивает полную поддержку, обновляет программные и аппаратные драйверы. На более поздних фазах («Фаза поддержки 2» и «Фаза поддержки 3»), обеспечиваются только безопасность и другие важные исправления, а поддержка нового оборудования прекращается.

В последние годы поддержки версии, критические и связанные с безопасностью исправления предоставляются только тем клиентам, которые платят дополнительную подписку («Extended Lifecycle Support Add-On»), которая доступна для версий 3, 4, и 5, и подписка предоставляет ограниченное количество пакетов.

Бэкпортинг ядра 
Чтобы поддерживать стабильный двоичный интерфейс приложений (ABI), Red Hat не обновляет версию ядра, но вместо этого создаёт новые функции для той же версии ядра, с которой была выпущена версия RHEL. Новые функции поддерживаются в первой фазе поддержки. Следовательно, Red Hat Enterprise Linux может использовать ядро Linux с датированным номером версии, но ядро может обновляться, включая исправления безопасности, и некоторые новые функции. Одним из конкретных примеров обновления является опция сокета SO_REUSEPORT, которая была добавлена в ядро Linux 3.9, и впоследствии стала доступна в Red Hat Enterprise Linux 6.5, которая использует ядро Linux версии 2.6.32.

Взаимоотношения с бесплатным дистрибутивом сообщества Fedora 
Изначально версия Enterprise базировалась на Red Hat Linux, однако использовался намного более консервативный цикл выпуска новых версий. Позднее ориентация сменилась на Fedora, а далее — на CentOS Stream, который ориентируется на Fedora.

Примерно каждая третья версия Red Hat Linux (RHL) или Fedora Core (FC) становились основой для релиза версии Enterprise:
 RHL 6.2 → RHL 6.2E
 RHL 7.2 → RHEL 2.1
 RHL 9 / FC 1 → RHEL 3
 Fedora Core 3 → RHEL 4
 Fedora Core 6 → RHEL 5
 Fedora 12 → RHEL 6
 Fedora 19 → RHEL 7
 Fedora 28 → RHEL 8
 Fedora 34 → CentOS Stream 9 → RHEL 9

Мнения 
OSNews рассмотрел Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 3.0 в 2003 году.

Linux Journal написал обзор Red Hat Enterprise Linux 4 в 2005 году. Red Hat Enterprise Linux 4 также рассмотрел блог ZDNet.

Джесси Смит из DistroWatch Weekly написала мнение на Red Hat Enterprise Linux 6.

См. также 
 Scientific Linux
 CentOS
 Oracle Unbreakable Linux
 Red Hat cluster suite

Примечания

Литература

Ссылки 
 Red Hat Enterprise Linux Release Dates
 Документация по программному обеспечению Red Hat
 Installing Free and Nonfree Repositories — установка дополнительных репозиториев RPM Fusion free, RPM Fusion nonfree в Fedora, RHEL, CentOS
 Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) — установка дополнительных репозиториев EPEL в RHEL, CentOS

64-битные дистрибутивы Linux